Abend in Byzanz (englisch „Evening in Byzantium“) steht für:
 Abend in Byzanz (Roman) von Irwin Shaw im Jahr 1973
 Abend in Byzanz (Film), amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1978 nach dem gleichnamigen Roman